Sintaksis (, wiss. Transliteration ) steht für:
 
Sintaksis (Almanach), Moskau, Samisdat-Almanach, herausgegeben von Alexander Iljitsch Ginsburg
Sintaksis (Zeitschrift), Paris, herausgegeben von Maria Rozanova

ru:Синтаксис (значения)